

Musica
 Madar – album del sassofonista Jan Garbarek

Persone
 Csaba Madar – ex calciatore ungherese
 Mickaël Madar – ex calciatore francese
 Muhammad Hawadle Madar – politico somalo
 Yam Madar – cestista israeliano